Wundt ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ludwig Wundt (1741–1805), deutscher Theologe und Historiker 

 Jakob Wundt (1787–1844), deutscher Verwaltungsbeamter

 Max Wundt (1879–1963), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Theodor von Wundt (1825–1883), deutscher General und Politiker
 Theodor Wundt (1858–1929), deutscher Offizier, Bergsteiger und Schriftsteller
 Walter Wundt (1883–1967), deutscher Geograph, Hydrologe und Hochschullehrer 
 Wilhelm Wundt (1832–1920), deutscher Physiologe, Philosoph und Psychologe

Wundt bezeichnet außerdem:

 (11040) Wundt, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Wund